Rotemburgo — cidade de Tubinga
 Rotemburgo do Wumme — cidade da Baixa Saxônia
 Rotemburgo (distrito) — distrito da Baixa Saxônia
 Rotemburgo do Fulda — cidade de Hessen
 Hersfeld-Rotemburgo — distrito de Hessen

Ver também 
 Rothenburg

Desambiguação
Desambiguações de topônimos